NGC 5053 (другое обозначение — GCL 23) — шаровое скопление в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 Шаровое скопление NGC 5053 на WikiSky 
 

5053
Волосы Вероники (созвездие)
Шаровые скопления